L'Antropologia criminale (letteralmente una combinazione dello studio della specie umana e lo studio dei criminali) è un campo di profili di reato, in base ai collegamenti percepiti tra la natura di un reato e la personalità o l'aspetto fisico dell'autore dello stesso. , ispirata inoltre alla frenologia.

L'iniziatore di questa pseudoscienza in Italia è ritenuto Cesare Lombroso che la applicò anche allo studio del brigantaggio postunitario italiano. Nel museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” dell'Università di Torino sono conservati ancora oggi i resti e i crani , assieme a quelli di molti criminali comuni che costituivano i soggetti della ricerca antropologica lombrosiana.

Voci correlate
 Brigantaggio postunitario italiano
 Cesare Lombroso

Collegamenti esterni

Antropologia criminale